Por «calle de Santa Catalina» o «calle Santa Catalina» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de Santa Catalina de la ciudad peruana de Arequipa;
la calle de Santa Catalina de la ciudad española de Madrid;
la calle de Santa Catalina la Vieja de la ciudad española de Madrid, ahora conocida como «calle de Colón»;
la calle de Santa Catalina de la ciudad española de Majadahona;
la calle de Santa Catalina de la ciudad española de San Sebastián;
la calle de Santa Catalina de la ciudad española de Santander; y
la calle de Santa Catalina de la ciudad española de Zaragoza.